Кубок Воронежской области по футболу — ежегодный кубковый турнир, проводящийся в рамках Четвёртого дивизиона России по футболу среди любительских команд Воронежской области.

Структура проведения 
В розыгрыше кубка могут принимать участие все команды чемпионата Воронежской области, а также областные непрофессиональные футбольные клубы, играющие в первенстве России среди любительских футбольных клубов СФФ «Центр».

Турнир стартует, как правило, во второй половине апреля, матчами плей-офф на вылет (хотя, в некоторых сезонах, первым этапом отбора была групповая стадия розыгрыша).

Обладатель трофея определяется в финальном матче, проходящем, чаще всего, в августе.

Финалы кубка Воронежской области

Суперкубок Воронежской области 
Турнир, состоящий из одной игры между чемпионом Воронежской области и обладателем кубка, обычно проводится незадолго до старта очередного сезона областного чемпионата.
Впервые трофей был разыгран в 2016 году. Действующим победителем является «Спартак» (Россошь).

Кубок Воронежа 
Турнир, который проводит федерация футбола Воронежа, по системе плей-офф определяя обладателя кубка среди городских команд.
Действующим победителем является «ДСК-Строитель» (Придонской).

Суперкубок Воронежа 
Разыгрывается в начале нового сезона, в матче между чемпионом города и обладателем кубка Воронежа по итогам прошлого года.
Первый розыгрыш состоялся в 2013 году, действующим победителем является «ДСК-Строитель» (Придонской).

Примечания 
«Буран» — Воронежский авиационный завод. Создан в 1932 году как завод № 18 им. Ворошилова, который в начале войны эвакуирован в Самару, после войны на старом месте создан з-д п/я 71, ныне Воронежское акционерное авиастроительное общество, ВАСО. Команда завода выступала под именами ДСО, которые представляла:

1954—1958 — «Крылья Советов-II»[1];

1958—1962 — «Труд» (клуб);

1963—1967 — «Машиностроитель»;

1968—1977 — «Зенит»;

1978—1993 — «Буран».

Также выступала как команда Сталинского района

«Факел» — Конструкторское бюро химавтоматики (с 1941 года), КБХА, ранее ОКБ-154 МАП (1946-65), ОКБ-296 (1941-46). После окончания сезона 1976 года под патронаж КБХА передана от авиазавода команда мастеров.
ДСО «Крылья Советов» (по 1965), «Зенит» (с 1965).

«Химик» (Россошь) в 1999 году был переименован в «Химик-Вымпел», в 2000—2001 годах носил название ФК «Россошь», в 2002 стал «Динамо», в 2003 начал сезон под именем «Родина-Россошь», но затем осталась лишь вторая часть названия. Начиная с 2004 — «Химик-Россошь», а в период с 2016 по 2019 год клуб снова снова стал «Химиком».

В 2002 году ФК «Престиж»(Воронеж) был переименован в «Рудгормаш» по названию одноименного завода — спонсора.

В 2008 году «ВГАСУ-Ленинский район» был переименован во «ВГАСУ-Факел», став фарм-клубом выступавшего в тот момент в 3 лиге «Факел-СтройАрт».

Ссылки 
 	ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
  КУБОК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 Финалисты кубка Воронежской области

Литература 
 Гудков А. А., Погребенченко С. В. Век Футбола. 1908—2008. Воронежскому футболу — 100 лет. — Воронеж, 2008. — 254 с. — ISBN 978-5-89981-555-3

Примечания 

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Воронежской области
Появились в 1947 году в СССР
|}